Давид II Шкотски (Данфермлајн, 5. март 1324 — Дворац Единбург, 22. фебруар 1371) био је краљ Шкотске из династије Брус. Био је син Роберта Бруса и Елизабет де Бург.

Биографија 
У складу с англо-шкотским Споразумом из Нортхемтона, тада четворогодишњи Давид је 17. јула 1328. ожењен за Јоану, сестру енглеског краља Едварда III. Још као мало дете — 7. јуна 1329, наследио је свог оца Роберта Бруса на шкотском трону. Првих година његове владавине, док је још био дете, владали су као регенти Томас Рендолф, Домнхал од Мара и Арчибалд Даглас (регент од 1332), али након што је он побеђен од стране Едвардове војске у Бици код Хелидон Хила код Нортамберленда 19. јула 1333. ствари су по Давида кренуле лоше. Едварду III, коме је независност Шкотске ианако ишла на живце, сметао је Давид, па је уместо њега поставио на шкотски трон свог фаворита — Едварда Бејлиола (кога већина Шкота није сматрала својим владарем).

Али како није имао куд, побегао је 1334. у Француску, где га је великодушно уздржавао краљ Филип VI. Давид се за њега између 1339. и 1340. борио у неуспешним походима против Едварда III. Коначно се 1341. вратио у Шкотску, али је мало тога урадио као нови-стари монарх, осим неколико јалових напада на север Енглеске. У време француске опсаде Кала покушао је да поновно помогне Филипу напавши Енглезе са севера, али је поражен, рањен и заробљен у бици код Невил Кроса код Дарама 17. октобра 1346.

Након тога је 11 година провео у енглеском заробљеништву. Ослобођен је 1357. уз обећање да ће његова Шкотска платити високу откупнину, али је то ипак испало пуно више него што је Шкотска могла да прикупи. Ипак до 1363. изгладио је односе са Едвардом, који су чак постали срдачни, па је чак понудио да син енглеског краља постане шкотски суверен, у замену за остатак дуга од његове откупнине. Тај предлог донео му је непријатељe у властитој кући, јер су против њега устали Шкотски парламент и његов наследник и нећак Роберт II.

И последње године своје владавине Давид је провео у тешким свађама са парламентом и опозицијом која се противила његовим претераним трошковима.

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 David Nash Ford (2004). Royal Berkshire History: David II, King of Scots (1324—1371).
 John of Fordun (1871–72). Chronica gentis Scotorum, edited by W. F. Skene. Edinburgh.
 John Hill Burton. (1905). History of Scotland, vol. ii. Edinburgh.
 Andrew Lang. (1900). History of Scotland, vol. i. Edinburgh.
 
 
 Andrew of Wyntoun. (1872–79). The orygynale cronykil of Scotland, edited by D. Laing Edinburgh.

Рођени 1324.
Умрли 1371.
Шкотски краљеви